Шуваловка — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга между Санкт-Петербургским шоссе, Морским пер., парком Знаменка, Финским заливом и ручьем .Входит в состав муниципального образования «Город Петергоф».

История 
В конце XVII в. на шведской карте была обозначена как деревня Похьёйсис. В начале XVIII в. название было русифицировано, и выглядело как «Поэзи». С середины XVIII в. — имение И. И. Шувалова, с 70-х гг. того же века — имение К. Г. Разумовского, затем — Мятлевых. В XIX в. как деревня, так и имение неоднократно перестраивались.

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года деревня была записана как Pohjois (Поэзи) и указано количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-эвремейсов —  36 м. п., 43 ж. п., всего 79 человек, а также ижоры: 37 м. п. и 45 ж. п., всего 82 человека, и 7 русских. По данным 1926 года, деревня Шуваловка входила в состав Ижорско-Знаменского сельсовета Троцкого уезда, население составляло 223 человека (из них финнов-ингерманландцев 65 человек, ижоры - 58 человек).

Год окончательного переименования деревни Поэзи в Шуваловку достоверно неизвестен.

Современное состояние 
В начале XXI в. здесь был выстроен туристический комплекс — «Русская деревня Шуваловка», включающий в свой состав гостиницу и разнообразные аттракционы для туристов

Примечания

Литература 
 Исторические районы Санкт-Петербурга / Глезеров С. Е. — СПб.: Издательство «Глагол», 2005. ISBN 5-89662-004-7
 
 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / под ред. Владимировича А. Г. — СПб: Информационно-Издательское агентство «ЛИК», 2003. ISBN 5-86038-115-8

Ссылки 

Исторические районы Петергофа
Бывшие пригороды Санкт-Петербурга
Населённые пункты по алфавиту

Музеи под открытым небом